Josef Lippert ist der Name folgender Personen:

* Josef Lippert (Schauspieler) (1834–1913), österreichischer Schauspieler  
 Josef Lippert (Unternehmer) (1861–1936), österreichischer Industrieller 
 Josef Lippert, eigentlicher Name von Beldemer Lippert (1888–1963), deutscher Kleinwarenhändler
 Josef Erwin von Lippert (1826–1902), österreichischer Architekt und Zeichner